«Вий» — мистическая повесть Н. В. Гоголя, впервые опубликованная в его сборнике «Миргород» (1835). Название повести — это имя славянского демонического существа мужского пола, с которым связан сюжет.

Сюжет 
Три ученика киевской бурсы — Халява, Хома Брут и Тиберий Горобець — отправились на каникулы. По дороге они заплутали в темноте и попросились на ночлег на отдалённом хуторе. Один из учеников, Хома Брут, по странной воле старухи-хозяйки получил место для ночлега в хлеву. Готовясь в темноте ко сну, Хома был напуган неожиданным визитом хозяйки; та вскочила на него верхом и поскакала по полям и буеракам. Измученный Хома стал читать молитвы и заметил, что чары ведьмы слабеют. Одна из молитв помогла ему освободиться. Хома сам вскочил верхом на старуху и стал погонять её, охаживая поленом. К утру чары окончательно развеялись, и ведьма превратилась в прекрасную панночку, в полном изнеможении упавшую на землю.

Хома Брут, потрясённый случившимся, решил не заниматься репетиторством, а вернуться в Киев и провести каникулы в пустом общежитии бурсы. Однако через несколько дней он получает приказ от ректора бурсы — отправиться к некоему богатому сотнику, чтобы читать молитвы над его умирающей дочерью-красавицей. Хома, подозревая, что это связано с его недавним приключением, пытался всячески отвертеться от поручения, но у него ничего не вышло. Люди сотника заперли его на ночь в церкви вместе с успевшей помереть дочерью сотника, и Хома приступил к молитвам. Бурсак посмотрел в лицо покойной и убедился, что это та самая панночка, которая скакала на нём.

Три ночи Хома читал молитвы. В первую ночь труп выбрался из гроба и стал искать Хому. Догадливый бурсак очертил вокруг себя круг мелом на полу — и нечистая сила ничего не могла с ним сделать. После этого ведьма пыталась прорваться через круг, оберегавший Хому, в гробу, на котором она летала по церкви, но опять у неё ничего не вышло. На вторую ночь дело пошло страшнее: ведьма стала звать нечистую силу, и всю ночь Хома слышал скрежет когтей и удары крыльев. Бурсак вышел из церкви наутро весь поседевший — перед тем, как улечься обратно в гроб, ведьма наложила на него заклятие.

На третью ночь в церковь набилось огромное число чудовищ, ещё больше, чем на вторую ночь. Все искали бурсака, но не могли найти. Ради того, чтобы увидеть его, они привели Вия — некоего гнома с железным лицом и веками до земли. Чтобы Вий мог видеть, нечисти пришлось поднимать ему веки.

Хома чувствовал, что не стоит смотреть Вию в глаза, однако не выдержал и глянул. Тотчас Вий указал на него пальцем, и нечисть накинулась на незадачливого бурсака. Хома Брут погиб перед последним голосом петуха, означавшего начало дня. Нечисть, кинувшись вон из церкви, застряла в окнах и дверях.

Другие два бурсака, обсуждая смерть Хомы, утверждают, что если бы он не испугался, то смог бы спастись.

Редакции 
В ранних экземплярах издания 1835 года финальная сцена в церкви включала подробное описание чудовищ, призванных ведьмой:
«Выше всех возвышалось странное существо в виде правильной пирамиды, покрытое слизью. Вместо ног у него было внизу с одной стороны половина челюсти, с другой — другая; вверху, на самой верхушке этой пирамиды, высовывался беспрестанно длинный язык и беспрерывно ломался на все стороны. На противоположном крылосе уселось белое, широкое, с какими-то отвисшими до полу белыми мешками, вместо ног; вместо рук, ушей, глаз висели такие же белые мешки. Немного далее возвышалось какое-то чёрное, всё покрытое чешуею, со множеством тонких рук, сложенных на груди, и вместо головы вверху у него была синяя человеческая рука. Огромный, величиною почти с слона, таракан остановился у дверей и просунул свои усы. С вершины самого купола со стуком грянулось на средину церкви какое-то чёрное, всё состоявшее из одних ног; эти ноги бились по полу и выгибались, как будто бы чудовище желало подняться. Одно какое-то красновато-синее, без рук, без ног протягивало на далекое пространство два своих хобота и как будто искало кого-то».
С. П. Шевырёв подверг эту сцену критике, отметив, что «призрак тогда страшен, когда в нём есть какая-то неопределенность», с чем согласился В. Г. Белинский. В поздних экземплярах того же издания имеется целый ряд отличий от ранних, а в 1842 году вышло новое издание, с очередными изменениями в тексте. В числе прочего, Гоголь, прислушавшись к критике, существенно сократил описание чудовищ:
«Не имел духу разглядеть он их; видел только, как во всю стену стояло какое-то огромное чудовище в своих перепутанных волосах, как в лесу; сквозь сеть волос глядели страшно два глаза, подняв немного вверх брови. Над ним держалось в воздухе что-то в виде огромного пузыря, с тысячью протянутых из середины клещей и скорпионных жал. Чёрная земля висела на них клоками».
В 1937 году вышло издание повести, подготовленное на основе текста издания 1842 года с правками по изданию 1835 года и рукописному тексту.

Экранизации 

 «Вий» (1909) — немой фильм Василия Гончарова, не сохранился;
 «Вий» (1912) — немой фильм, не сохранился;
 «Вий» (1916) — немой фильм Владислава Старевича, не сохранился;
 «Вий» (1967) — фильм Георгия Кропачёва и Константина Ершова;
 «Святое место» (, 1990) — югославская экранизация, режиссёр — Джордже Кадиевич;
 «Вий» (1996) — мультфильм А. Грачёвой;
 «Ведьма» (2006) — фильм Олега Фесенко по мотивам повести;
 «Вий» (2014) — в формате 3D, вольная экранизация повести;
 «Гоголь. Вий» — фильм Егора Баранова, вышел 5 апреля 2018 года;
 «Гоголь. Вий» — аудиофильм Александра Шаронова, вышел 15 сентября 2021 года на YouTube-канале «Хранитель».

С сюжетом «Вия» перекликается сюжет «Маски Сатаны» (реж. Марио Бава) и «От заката до рассвета» (реж. Роберт Родригес).

Примечания

Литература 

 Абаев В. И. Образ Вия в повести Н. В. Гоголя // Русский фольклор: Материалы и исследования. — М.; Л.: Изд. АН СССР, 1958. — Т. III. — С. 303—307.
 Докусов А. М. Повесть Н. В. Гоголя «Вий». Лекция из спецкурса «Н. В. Гоголь». — Л., 1963. — 39 с
 Назаревский А. А. Вий в повести Гоголя и Касьян в народных поверьях о 29 февраля // Вопросы литературы. — Львов, 1969. — Вып. 2 (11). — С. 39-46.
 Иванов В. В. Об одной параллели к гоголевскому «Вию» // Учен. зап. / Тартуский гос. ун-т, 1971. — Вып. 284: Труды по знаковым системам. — № 5. — С. 133—142.
 Иванов Вяч. Вс. Категория «видимого» и «невидимого» в тексте. Ещё раз о восточнославянских параллелях к гоголевскому «Вию» // Structure of tekst and semiotics of culture. The Hadue. — Paris, 1973. — Р. 151—176.
 Вацуро В. Э. Из наблюдений над поэтикой «Вия» Гоголя // Культурное наследие Древней Руси. Истоки. Становление. Традиции. — М., 1976. — С. 307—312
 Молдавский Дм. О фольклоризме Н. В. Гоголя: предположение об имени «Вий» // Товарищ Смех. — Л., 1981. — С. 143—153
 Поддубная Р. Н. Тип героя и характер конфликта в повести Гоголя «Вий» // Вопросы художественной структуры произведения русской классики. — Владимир, 1983. — С. 61-80
 Юрьева З., Филипп В. О поэтике страха в повести Гоголя «Вий» // Записки русской академической группы в США. — New York, 1984. — Т. XVII. — C. 3-21.
 Зайковский В. Б. К вопросу о происхождении имени Вий // Наследие Н. В. Гоголя и современность. — Нежин, 1988. — Ч. 2. — С. 77-78.
 Ито Ичиро Общеславянский фольклорный источник гоголевского «Вия» // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. — М., 1989. — Т. 48, № 5. — С. 454—459.
 Киченко А. С. К вопросу о фольклорной основе повести Н.Гоголя «Вий» // Творчество Н.Гоголя и современность. — Нежин, 1989. — Ч. 1. — С. 68-69.
 Киченко А. С. О фольклорной основе повести Н. В. Гоголя «Вий» // Литература и фольклор. Проблемы взаимодействия. — Волгоград, 1992. — С. 34-49.
 Милюгина Е. Г. Опыт амбивалентного прочтения повести Н. В. Гоголя «Вий» // Актуальные проблемы филологии в вузе и школе. — Тверь, 1992. — С. 148—150.
 Фомичев С. А. Повесть Н. В. Гоголя «Вий» (Заметки комментатора) // Новые безделки: Сборник статей к 60-летию В. Э. Вацуро. — М.: Новое лит. обозрение, 1995—1996. — С. 441—446.
 Мадлевская Е. Л. Преодоление страха в русской народной традиции: (На материале мифологических и бытовых рассказов и повести Н. В. Гоголя «Вий») // Языки страха: женские и мужские стратегии поведения. — СПб., 2004. — С. 109—120.

Вий
Повести 1835 года
Фантастические повести на русском языке
Литература ужасов